En médecine, la période de latence désigne un intervalle sans symptôme. 
 En psychanalyse, la période de latence désigne une période de l'enfance où il est moins soumis à ses désirs psychosexuels, œdipiens notamment. Cette période se caractérise par la transformation de la pulsion en épistémophilie, selon la terminologie kleinienne.